Borba, comune brasiliano dello stato dell'Amazonas
Borba, municipio portoghese
Borba, quotidiano serbo